Agencja Konsularna RP w Krzemieńczuku () – polska placówka konsularna działająca w latach 1919–1920 w Krzemieńczuku, w Rosji.

Kierownicy urzędu 
 1919 – Kazimierz Łada, agent konsularny

Przypisy 

Krzemieńczuk
Stosunki polsko-rosyjskie
Krzemieńczuk